Nadym  è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Nadym, città nel Circondario Autonomo degli Jamalo Nenec;
 Nadym, fiume della Siberia nordoccidentale;
 Aeroporto di Nadym, che serve la cittadina omonima;
 Distretto di Nadym, rajon della Jamalia.